Villa Deichmann steht für:
 einen Teil des Schlosses Deichmannsaue im Bonner Ortsteil Rüngsdorf
 eine Villa im Bonner Ortsteil Rüngsdorf, siehe Basteistraße 18 (Bonn)